

Pessoas
Walter Ris

Localidades

Ris (Altos Pirenéus)
Ris (Puy-de-Dôme)

Desambiguação